Luis Robles est un joueur international américain de soccer, né le  à Fort Huachuca en Arizona. Il joue au poste de gardien de but.

Biographie 

Après quatorze saisons au niveau professionnel, il annonce son retrait du soccer compétitif le 6 janvier 2021.

Statistiques

Palmarès

En club 
  1.FC Kaiserslautern
 Champion de 2. Bundesliga en 2010

  Red Bulls de New York
 Vainqueur du MLS Supporters' Shield en 2013, 2015 et 2018

En sélection 
 
 Finaliste de la Gold Cup 2009
 Finaliste de la Coupe des confédérations 2009.

Individuel 
 Trophée du gardien de l'année de MLS : 2015

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur de soccer international américain
Joueur de soccer des Pilots de Portland
Gardien de but du FC Kaiserslautern
Gardien de but du Karlsruher SC
Gardien de but des Red Bulls de New York
Gardien de but de l'Inter Miami CF
Gardien de but au football
Naissance en mai 1984
Naissance dans le comté de Cochise